Шарифова — женская форма фамилии .

 Известные носители 
 Шарифова, Айтадж (род. 1997) — азербайджанская футболистка.
 Шарифова, Зарина Бадриддиновна (род. 2004) — российская футболистка.
 Шарифова, Салида Шаммед кызы (род. 1971) — азербайджанский теоретик литературы, литературовед, писатель.
 Шарифова, Фирангиз Аббасмирза кызы (1924—2014) — советская и азербайджанская актриса театра и кино, народная артистка Азербайджанской ССР.